La Dame de pique est le titre de plusieurs œuvres :
 La Dame de pique, nouvelle d'Alexandre Pouchkine ;
 La Dame de pique, opéra de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 La Dame de pique, opérette de Franz von Suppé ;
 La Dame de pique, un film russe réalisé par Piotr Tchardynine (1910) ;
 La Dame de pique, film russe de Yakov Protazanov (1916) ;
 La Dame de pique, film français de Fedor Ozep (1937) ;
 La Dame de pique, film soviétique de Roman Tikhomirov (1960) ;
 La Dame de pique, film français de Léonard Keigel (1965) ;
 La Dame de pique, film (inachevé) de Mikhaïl Romm, musique de Sergueï Prokofiev ;
La Dame de pique, téléfilm soviétique d'Igor Maslennikov (1982) ;
 Dame de pique, téléfilm français de Philippe Venault (2011) ;
 La Dame de pique, ballet selon la chorégraphie de Roland Petit et la musique de l'opéra éponyme de Tchaïkovski ;
 La Dame de pique, film russe de Pavel Lounguine (2016).

Voir aussi 
 La dame de pique, l'une des cartes à jouer du jeu traditionnel.
 Dame de pique (Hearts), un jeu de cartes qui tient son nom de la carte à jouer.
  La Dame de Pique (Windows), adaptation du jeu sur ordinateur.